В Липецкой области России выделяются 8 городских населённых пунктов — все они города, среди которых выделяются:
2 города областного значения (в списке  выделены оранжевым цветом) — в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа, 
6 городов районного значения — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы.

Посёлков городского типа в области нет.

Города

Бывшие города 
 Сохранились, но потеряли статус города
 Белоколодск — ныне село Крутогорье. Город с 1663. В XVIII или XIX веке стал селом.
 Дёмшинск — ныне село Никольское. Город с 1683 по 1779.
 Добрый — ныне село Доброе. Город с 1647 по 1764.
 Романов — ныне село Ленино. Город с 1614 по XVIII век.
 Чернавск — ныне село Чернава. Город с XI века по 1779.

 Вошли в состав других городов
 Сокольск — ныне (с 1960 года) микрорайон Сокольское города Липецка. Город с 1647 по 1779 год, село с 1779 по 1960 год.

Бывшие посёлки городского типа 
 Сохранились, но потеряли статус пгт
 Грязи — пгт с 1926 года. Преобразован в город в 1938 году.
 Данков — пгт с 1941 года. Преобразован в город в 1959 году.
 Добринка — пгт с 1967 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2005 году.
 Лев Толстой — пгт с 1927 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2005 году.
 Тербуны — пгт с 1975 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1992 году.

 Вошли в состав других городов
 Казинка — пгт с 1957 года. Включён в состав города Липецка в 1998 году.
 Матырский — пгт с 1976 года. Включён в состав города Липецка в 1998 году.
 Сырский — пгт Липецкие Железные Рудники с 1932 года. Включён в состав города Липецка в 1998 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Липецкой области
 Населённые пункты Липецкой области
 Сельсоветы Липецкой области

Примечания 

Липецкая область